

Geografia
Cile
Monte Shipton – vetta più alta della Terra del Fuoco
Regno Unito
Shipton – villaggio del Gloucestershire
Shipton – villaggio del North Yorkshire
Shipton – villaggio dello Shropshire

Persone
Eric Shipton – alpinista ed esploratore britannico
Madre Shipton – profetessa inglese
Susan Shipton – montatrice canadese